Kunstwerk (artistiek), kunstvoorwerp
Kunstwerk (bouwkundig), bouwkundig of civieltechnisch werk